A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi gerelyhajítás versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes a kenyai Julius Yego lett.

Rekordok

Eredmények

Selejtezők
A továbbjutó szint: 83,00m

Döntő

Források
 A selejtező eredménye
 A döntő eredménye

2015-ös atlétikai világbajnokság